Коще́ев — фамилия, имеет женскую форму Кощеева.
 Кощеев, Анатолий Константинович (род. 1938) — советский футболист. Тренер.
 
 Кощеев, Борис Валерьевич (род. 1983) — российский серийный убийца.
 Кощеев, Виктор Семёнович (1939 — 2018) — советский и российский гигиенист 
 Кощеев, Евстафий Евсеевич (1898—1962) — генерал-майор.
 Кощеев, Михаил Владимирович (род. 1967) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 
 Кощеев, Иван Алексеевич (1918—1988) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Кощеев, Сергей Николаевич (род. 1982) — российский хоккеист.

Кощеева 
 Кощеева, Анастасия Митрофановна (1919—1994) — советская доярка, Герой Социалистического Труда (1958).
  (род. 1995) — российская ледолазка, чемпионка (2015) и обладатель кубка мира (2017) по лазанию на скорость.
 Кощеева, Елена Евгеньевна (род. 1973) — казахстанская легкоатлетка.

См. также